Felt steht für:

 Felt (Band), englische Postpunk-Alternative-Band (1979–1989)
 Felt Bicycles, US-amerikanischer Fahrradhersteller
 Felt (Oklahoma), Ort in den USA
 Kap Felt, Nordkap von Wright Island, Antarktika

Felt ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew J. Felt (1833–1912), US-amerikanischer Politiker
 Dorr Eugene Felt (1862–1930), US-amerikanischer Erfinder und Industrieller
 Ephraim Porter Felt (1868–1943), US-amerikanischer Insektenkundler
 George Henry Felt (1831–um 1895), US-amerikanischer Ingenieur, Erfinder, Ägyptologe, Freimaurer und Theosoph
 Harry D. Felt (1902–1992), US-amerikanischer Leiter des United States Pacific Command (1958–1964)
 Mark Felt (1913–2008), US-amerikanischer FBI-Agent
 Silvia Felt (* 1977), deutsche Duathletin, Triathletin und Ironman-Siegerin
 Ulrike Felt (* 1957), österreichische Physikerin und Wissenschaftsforscherin

Siehe auch:
 Feld (Begriffsklärung)
 Feldt (Begriffsklärung)